«Двадцать два несчастья» (другие названия — «Две страсти активиста Иванова» и «Пять Маратов») — советский короткометражный художественный фильм, снятый режиссёрами Сергеем Герасимовым и Сергеем Бартеневым в 1930 году на студии Совкино.

Премьера фильма состоялась 9 июня 1930 года.

Фильм до наших дней не сохранился.

Сюжет 
В сатирической комедии высмеиваются обыватели и мещане маленького провинциального городка, недалеко от которого разбивает свой лагерь крупная воинская часть. Теперь все интересы и энергия жителей сосредотачиваются вокруг вновь прибывших военных…

В ролях 
 Софья Магарилл — Маргарита, художница
 Янина Жеймо — Манька
 Елена Кузьмина — Ольга
 Андрей Костричкин — Иванов, кооператор
 Пётр Соболевский — Дозоров

Ссылки 
 
 Двадцать два несчастья (1930)

Фильмы СССР 1930 года
Кинокомедии СССР
Сатирические фильмы
Чёрно-белые фильмы СССР
Немые фильмы СССР
Утерянные фильмы СССР
Короткометражные фильмы СССР
Фильмы о военных